«Западня Венеры» () — немецкий кинофильм. Не рекомендуется зрителям младше 16 лет.

Сюжет 
Тридцатилетний врач скорой помощи Макс живёт с красавицей Коко, но крутит романы с другими девушками. Однажды он неправильно набирает номер телефона и слышит в трубке женский голос, сказавший ему «привет». Макс решает найти обладательницу этого голоса и ему это удается — в бильярдной он встречает Мари и влюбляется в неё. Девушка отвечает ему взаимностью. Вскоре после этого они попадают в автомобильную аварию, что ещё сильнее укрепляет их чувства.

В ролях

Награды и номинации

Ссылки 
  

Фильмы-притчи
Фильмы-драмы ФРГ